Verwandte sind auch Menschen – film 1940 diretto da Hans Deppe
Verwandte sind auch Menschen – film tv del 1973 diretto da Wolfgang Liebeneiner